Братовешти има више значења:

 Братовешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Братовешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији